Coponi, nom d'una família romana.
Titus Coponi, noble de Tibur 
 Marc Coponi, noble romà
Gai Coponi, magistrat i militar romà
 Coponi, escultor romà
Coponi (prefecte), prefecte de Judea